

Трапп — місто та муніципалітет у Франції, регіон Іль-де-Франс, департамент Івлін.

Трапп — місто, штат Меріленд
 Трапп — місто, штат Пенсільванія

Див. також 
 Трап (значення)